Монгобе́р, Монґобер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 209,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монгобер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монгобер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена